Ratzeberger ist der Familienname folgender Personen:
 Busso Ludolf Ratzeberger (1721–1785), deutscher Jurist, Archivar und Bibliothekar, siehe Johann Ludwig Anton Rust
 Simon Ratzeberger (1756–1839), deutscher Schriftsteller, Aufklärer und Publizist, siehe Christian Jakob Wagenseil

Siehe auch:
 Ratzenberger